Itaparica (eiland), een eiland in Brazilië
 Itaparica (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Itaparica (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco